
Molekulska formula -{C14H16N2O2}- se može odnositi na:
 Imiloksan
 -{4,5-MDO-DMT}-
 Etomidat